Draganja est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Duje Draganja (né en 1983), nageur croate ;
 Marin Draganja (né en 1991), joueur de tennis croate ;
 Tomislav Draganja (né en 1994), joueur de tennis croate, frère du précédent.

Notes et références